Стефанос:

 Стефанос I Сидарусс (1904—1987) — египетский кардинал.
 Стефанос II Гаттас (1920—2009) — египетский кардинал.
 Стефанос, Кипариссос (1857—1917) — один из самых видных греческих математиков XIX века.
 Стефанос, Лео (1902/1903—1977) — американский предприниматель греческого происхождения, основатель и владелец компании «Dove Candies & Ice Cream», изобретатель мороженого «Dove Bar».

См. также 
 «Венок—Стефанос» — объединение российских художников начала XX века.